Clasificarea Elo a fotbalului mondial este un sistem de clasificare pentru echipele naționale masculine de fotbal.

Top 60

Top 10 din 1970

Lista liderilor

Clasificarea ca lider pe zile de la 1 ianuarie 2000

Note

Legături externe 
World Football Elo ratings (link mort)
How the rankings are calculated (link mort)
Interactive Map of World Football Elo ratings 
Website with regular updates of the Elo ratings

Fotbal